Stretch kan avse:

Stretch (tyg) – ett elastiskt tyg
Stretch (band) – ett engelskt Heavy Metalband
IBM 7030 Stretch – en tidig datormodell från IBM (1956)
Stretch (musikalbum) – en skiva utgiven av den amerikanske musikern Scott Walker
 Stretch (film) – en amerikansk film från 2014

Se även
Stretching – en handling medvetet utförd i syfte att förlänga muskler